vera-cruzense – abitanti di Vera Cruz (Bahia)
vera-cruzense – abitanti di Vera Cruz (Rio Grande do Norte)
vera-cruzense – abitanti di Vera Cruz (Rio Grande do Sul)
vera-cruzense – abitanti di Vera Cruz (San Paolo)
vera-cruzense – abitanti di Vera Cruz do Oeste